CBV est un sigle qui peut faire référence à :
 téléphérique Chalais-Briey-Vercorin ;
 cerebral blood volume (en français, volume sanguin cérébral);
 Format de stockage de fichier de partie d’échec (Chessbase).

CBV est un code qui peut faire référence à :
 CBV-FM, une station de la Première Chaîne de Radio-Canada ;
 , au Guatemala, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CBV est une abréviation qui peut faire référence à :
 Courbevoie, une ville française.

Code IATA des aéroports